Leonardo da Vinci, een Italiaans architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, natuurkundige, scheikundige, beeldhouwer, schrijver, schilder en componist uit de renaissance
Een persoon of zaak uit (de omgeving van) de Italiaanse plaats Vinci
Da Vinci (restaurant) een restaurant in Maasbracht

Vernoemingen naar Leonardo da Vinci
Aeroporto di Roma Fiumicino, ook bekend als luchthaven Leonardo da Vinci, het grootste vliegveld van Rome
Da Vinci (band), een Portugese band uit de jaren 80
Da Vinci (operatierobot), en operatierobot waarmee – zo nodig op (grote) afstand – door een chirurg operaties kunnen worden uitgevoerd in een buitengewoon klein operatiegebied
Leonardo da Vinci (schip, 1960), een Italiaans schip vergaan in 1978

Da Vinci Code
De Da Vinci Code (boek), een boek geschreven door Dan Brown
The Da Vinci Code (film), de verfilming van dit boek uit 2006
The Da Vinci Code (album), de op cd uitgebrachte soundtrack van de verfilming
The Da Vinci Code (computerspel), een computerspel gebaseerd op de film

Onderwijs
Da Vinci College (doorverwijspagina), diverse Nederlandse scholen
Vliegtuigbouwkundige Studievereniging Leonardo da Vinci, een studievereniging in Delft
SG Leonardo da Vinci, een scholengroep in Leiden